Næbbet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Næbbet (Agersø Sogn) – et areal i Agersø Sogn, Slagelse Kommune
 Næbbet (Skibinge Sogn) – et areal i Skibinge Sogn, Vordingborg Kommune
 Næbbet (Søby Sogn) – et areal i Søby Sogn, Ærø Kommune
 Næbbet (Ørslev Sogn) – et areal i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune